Михаил Москви́н:
 Москвин, Михаил Александрович (настоящее имя Меер Абрамович Трилиссер; 1883—1940) — один из руководителей советских спецслужб.
 Москвин, Михаил Кириллович (1910—1969) — майор Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Москвин, Михаил Михайлович (более известен под фамилией Тарханов; 1877—1948) — русский и советский актёр театра и кино, режиссёр, педагог.